Karbowski ist der Familienname folgender Personen:
Kazimierz Karbowski (1925–2012), polnischstämmiger Schweizer Neurologe und Epileptologe
Matthias Karbowski (* 1983), deutscher Handballspieler